

Patronymes 
Stoliarov (masculin ; ) ou Stoliarova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Andrei Stoliarov (1977-), joueur de tennis russe,
 Sergueï Stoliarov (1911-1969), acteur soviétique,
 Valeri Stoliarov (1971-), skieur russe, spécialiste de combiné nordique.

Patronyme russe